Phillip John William Cocu (Eindhoven, 1970. október 29. –)  holland válogatott labdarúgó, edző.

Pályafutása

Kezdetek

Vitesse

PSV

Barcelona

Ismét a PSV-nél

Al-Jazira

Válogatott karrierje

Edzőként

Pályafutása statisztikái

Sikerei, díjai
 Holland bajnok: 1997, 2005, 2006, 2007
 Spanyol bajnok: 1999
 Holland kupagyőztes: 1996, 2005
 Holland szuperkupa-győztes: 1966, 1997
 Európai szuperkupa-győztes: 1998

Jegyzetek

Források

Holland labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az AZ Alkmaar labdarúgói
A PSV Eindhoven labdarúgói
A Barcelona labdarúgói
A Vitesse labdarúgói
A La Liga labdarúgói
Az Eredivisie labdarúgói
Az 1996-os Európa-bajnokság labdarúgói
Az 1998-as világbajnokság labdarúgói
A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2004-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A PSV Eindhoven vezetőedzői
1970-ben született személyek
Élő személyek
Eindhoveniek